Ossietzky ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Ossietzky (1889–1938), deutscher Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Maud von Ossietzky (1888–1974), Frau von Carl von Ossietzky
 Rosalinde von Ossietzky-Palm (1919–2000), deutsche Pazifistin und Tochter von Carl von Ossietzky

Ossietzky steht für:
 Ossietzky (Zeitschrift), pazifistische Zweiwochenschrift für Politik, Kultur und Wirtschaft
 (7584) Ossietzky, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Osiecki